The Great American Bash (2007) — pay-per-view шоу федерации рестлинга World Wrestling Entertainment (WWE), ставшее четвертым ежегодным шоу в линейке Great American Bash. Прошло 22 июля 2007 года в «HP Pavilion в Сан-Хосе» (Сан-Хосе, Калифорния, США). Шоу представляло все три бренда WWE: Raw, SmackDown!, and ECW.

Главным событием стал поединок Джона Сины против Бобби Лэшли за титул чемпиона WWE, который выиграл применив приём FU со второго каната. Главным событием SmackDown стал трёхсторонний поединок за титул чемпиона мира в тяжелом весе в котором действующий чемпион Великий Кали сумел сохранить пояс, победив Кейна и Батисту. Всего за шоу прошло 9 поединков.

Шоу посмотрело по платным кабельным каналам 229 000 человек.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

WWE The Great American Bash
Спортивные соревнования в Сан-Хосе (Калифорния)